Das Dreimäderlhaus steht für:

* Das Dreimäderlhaus, Operette von Heinrich Berté aus dem Jahr 1916
 Das Dreimäderlhaus (1918), deutscher Spielfilm von Richard Oswald
 Das Dreimäderlhaus (1958), schweizerisch-österreichischer Spielfilm von Ernst Marischka
 Dreimädelhaus (Kirchseelte) von 1767, Gasthaus und Hotel